Bronisław Misztal (ur. 19 maja 1946) – socjolog, profesor UW
 Eugeniusz Misztal (ur. 15 grudnia 1974) – judoka
 Franciszek Misztal (ur. 15 marca 1901, zm. 9 czerwca 1981) – konstruktor lotniczy
 Genowefa Misztal (ur. 5 stycznia 1950, zm. 26 marca 2006) – profesor nauk farmaceutycznych AM w Lublinie
 Henryk Misztal (ur. 1936) – polski ksiądz, profesor, doktor habilitowany.
 Irena Misztal – polska nauczycielka i pisarka
 Roman Misztal (ur. 11 maja 1932, zm. 24 października 2017) – wojskowy i szpieg w PRL, generał dywizji SZ RP
 Piotr Misztal (ur. 19 października 1965) – przedsiębiorca, poseł na Sejm RP V kadencji (od 2005)
 Stanisław Misztal (ur. 28 września 1953) – polski polityk, lekarz, były poseł na Sejm